Івра́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний захід від Парижа, 11 км на північний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1029 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2516,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Іврак на сайті французького Національного інституту географії 
 Іврак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Іврак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Іврак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда